Nußberger ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Nußberger (* 1963), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Stephan Nußberger (* 1962), deutscher Biophysiker und Hochschullehrer an der Universität Stuttgart